

Матієвичі — населений пункт у складі громади Кладань, Тузланський кантон.

Матієвичі — населений пункт у складі громади Двор, Сісацько-Мославінська жупанія.
 Матієвичі — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Кула Норинська.